Luzerna-brava é o nome comum dado a espécies vegetais, nomeadamente:
 Medicago intertexta
 Medicago lupulina